Уильям (II) де Стутвиль (; умер в 1203) — английский барон,  в 1189—1194 и 1199—1200 годах,  в 1191 году,  в 1200—1202 годах,  в 1200—1203 годах,  в 1198—1199 и 1200—1203 годах, сын Роберта III де Стутвиля и Элвизы. Уильям служил трём королям — Генриху II Плантагенету и его сыновьям Ричарду I Львиное Сердце и Иоанну Безземельному. Он принимал участие в отражении вторжения в 1174 году короля Шотландии Вильгельма I Льва. Во время отсутствия Ричарда I Уильям был решительным сторонником юстициария Англии Уильяма де Лоншана вплоть до его падения. В то же время он отказывался выступать против поднявшего мятеж будущего короля Иоанна Безземельного. За это, став королём, Иоанн щедро наградил Уильяма.

За верность короне Уильям получил ряд пожалований и привилегий. Кроме того, ему в 1201 году удалось вернуть часть владений, конфискованных Генрихом I у его прадеда Роберта I д’Эстутвиля.

Происхождение 
Уильям происходил из англо-нормандского рода Эстутвилей, который в Англии получил родовое прозвание Стутвилей. Его предки были сеньорами  в  (Нормандия), расположенного в 30 километрах к северо-западу от Руана. После Нормандского завоевания представители рода получили владения в Англии. Роберт I д’Эстутвиль и его сын и наследник, Роберт II, были сторонниками герцога Нормандии Роберта Куртгёза. Роберт I на его стороне участвовал в 1106 году в битве при Теншбре, попав в плен к королю Генриху I. Остаток жизни он провёл в заключении. Владения Роберта I и Роберта II в Йоркшире и Линкольншире были конфискованы и переданы по большей части Найджелу д’Обиньи, родоначальнику Моубреев.

Роберт III, второй из сыновей Роберта II, перебрался в Англию, где ему удалось вернуть ряд владений, составивших феодальную баронию  (Восточный райдинг Йоркшира). От брака с Элвизой, происхождение которой неизвестно, он оставил нескольких сыновей и дочерей. Старшим из них был Уильям.

Биография 
Впервые в источниках Уильям упоминается в 1173 году, когда в Англии и Нормандии начался мятеж сыновей короля Генриха II. В подавлении восстания Роберт III де Стутвиль, его братья и сыновья, в том числе и Уильям, играли заметную роль. В этом году Уильяму под опеку были переданы несколько поместий, в том числе  и . В 1174 году в Северную Англию ещё и вторглась шотландская армия, которую возглавлял король Вильгельм I Лев. Уильяма назначили оборонять , укреплённый, чтобы противостоять мятежникам, которых возглавлял Роджер I де Моубрей. В том же году Стутвиль участвовал в битве при Алнике, в которой был пленён шотландский король.

В 1177 году Уильяма назначили хранителем .

В конце правления Генриха II Уильям периодически служил английскому правительству в качестве судьи. Позже он служил Ричарду I Львиное Сердце и Иоанну Безземельному, выполняя разные задачи. В 1190—1194 годах Уильям был шерифом Нортумберленда, а в 1191 году недолго — шерифом Линкольншира. Он не отправился с королём Ричардом I в Третий крестовый поход, а остался в Англии, где был решительным сторонником юстициария Англии Уильяма де Лоншана вплоть до его падения. В 1190 году Лоншан послал именно Уильяма арестовать своего соперника, Гуго де Пюизе, .

Когда в 1193 году восстал принц Джон (будущий король Иоанн), Уильям помог Джеффри, архиепископу Йоркскому, укрепить замок в Донкастере. Однако в марте он отказался выступить против принца Джона, заявив, что он — его человек, присоединившись к , чтобы помешать архиепископу осадить замок Топклиф. После возвращения Ричарда I Уильям примирился с ним. В 1194 году он был одним из уполномоченных, отправленных для урегулирования спора архиепископа Йоркского с канониками Йорка.

Двусмысленность положения Уильяма окупилась после смерти Ричарда I, когда королём стал Иоанн Безземельный. В награду тот стал получать разные назначения. Так, он был шерифом Нортумберленда в 1190—1200 годах, Камберленда в 1198—1199 и 1200—1203, Йоркшира в 1200—1202 годах и Уэстморленда в 1200—1203 годах. Кроме того, он получил опеку над различными королевскими городами, замками и поместьями.

За свои услуги короне Уильям получил богатые награды. В июле 1175 года Генрих II подарил ему поместья Нерсборо и Олдсборо, которые он когда-то уже получал под опеку. Позже ему был предоставлен ряд важных опек и привилегий. В 1201 году Иоанн Безземельный подарил Уильяму Милбернский лес в Уэстморленде. Также король разрешил проведение ярмарок в  и .

Благосклонность к нему Иоанна Безземельного, судя по всему, позволила Уильяму возобновить старый семейный спор с Моубреями из-за переданных им владений, конфискованных Генрихом I у Роберта I д’Эстувиля. В результате нового компромисса он в 1201 году получил ещё одно ценное поместье и 9 рыцарских фьефов.

Уильям известен как благотворитель Фаунтинского аббатства и . В то же время в  у него была плохая репутация: монахи помнили его за то, что он забыл благодеяния отца и доставил им неприятности. В житии святого Роберта из Нерсборо Уильям изображён как его злодейский гонитель, изменивший своё поведение только после приснившегося ему кошмара.

Уильям умер в 1203 году и был похоронен в Фаунтинском аббатстве. Ему наследовал сын Роберт, который умер в 1205 году, не оставив наследников, в результате чего владения унаследовал дядя, .

Брак и дети 
Жена: Берта де Гленвиль, племянница или внучка юстициария Англии Ранульфа де Гленвиля. Дети:
 Роберт де Стутвиль (умер в 1205), барон с 1203.

Кроме того, у Уильяма была незаконнорожденная дочь.

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература

Ссылки 
 

Эстутвили
Главные шерифы Йоркшира
Главные шерифы Нортумберленда
Главные шерифы Линкольншира
Главные шерифы Уэстморленда
Главные шерифы Камберленда
Военачальники XII века
Военачальники Англии
Судьи Англии
Английские феодальные бароны XII века
Английские феодальные бароны XIII века